Цикл произведений Лукьяненко:
 Лабиринт отражений 
 Фальшивые зеркала  
 Прозрачные витражи

Циклы произведений художественной литературы
Сергей Лукьяненко